Daniel Delaveau (né en 1952), journaliste et homme politique français, maire de Rennes ;
 Patrice Delaveau (né en 1965), cavalier français de saut d'obstacles ;
 Philippe Delaveau (né en 1950), poète, écrivain et critique d'art français.